Niemcy:
 Verden – powiat w kraju związkowym Dolna Saksonia
 Verden – miasto w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Verden

Miasta w USA:
 Verden – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Grady

Inne:
 Verden – terytorium Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego
 Verden – fikcyjna kraina
 biskupstwo Verden